Miejscowości w USA:
 Driggs – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Teton
Gminy w USA:
 Driggs (ang. Driggs Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Logan